Araz-Naxçıvan MFK, azerbajdžanski malonogometni klub iz Nahičevana.
 Araz-Naxçıvan PFK, azerbajdžanski nogometni klub iz Nahičevana.